Orlandić ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Orlandić (1930–2019), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Petar Orlandić (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler